Градска община Нишка баня () е административна единица в Централна Сърбия, Нишавски окръг, Град Ниш. Заема площ от 146 км2. Административен център е град Нишка баня.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на Община Нишка баня възлиза на 14 680 души. Гъстотата е 100,55 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 18 населени места.
 1 град: Нишка баня
 17 села:

Бележки